Superstraattaal, een term uit de taalkunde
 Superstreet, een term uit de verkeerskunde
 Een term uit de chemie, zie Entcopolymeer

Zie ook 
 Superstrat, een gitaarmodel
 Substraat (doorverwijspagina)